Руслан Салахутдинов:
 Салахутдинов, Руслан (р. ) — канадский учёный и компьютерный специалист, работающий в области искусственного интеллекта.
 Салахутдинов, Руслан Рамильевич (род. 1996) — российский футболист.